Име Јелена Соколова може се односити на:

 Јелена Соколова (пливачица), руска пливачица слободним стилом;
 Јелена Соколова (атлетичарка, рођена 1986), руска атлетичарка у скоку удаљ;
 Јелена Соколова (атлетичарка, рођена 1979), руска атлетичарка у трчању на дуге стазе;
 Jelena Sokolova (umetnička klizačica), руска клизачица;